Sauerbronn ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Friedrich Oswald Sauerbronn (1784–1864), deutscher evangelischer Pfarrer, der die erste protestantische Gemeinde in Brasilien leitete
 Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Drais von Sauerbronn (1755–1830), badischer großherzoglicher geheimer Rat, Oberhofrichter, Hofkommissar

Siehe auch:
 Sauerbrunn